Авл Атилий () может относиться:

 Авл Атилий Калатин, консул 258 и 254 до н. э., диктатор 249 до н. э.
 Авл Атилий Серран, консул 170 до н. э.